Linzey ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia V. Linzey (* 1943), US-amerikanische Biologin
 Andrew Linzey (* 1952), britischer Theologe und Autor

Siehe auch:
 Lindsey